Восто́чная Фра́кия ( — Доуу Тракья,  — Анатолики Траки, ) — восточная часть крупной историко-культурной области Фракия, которая по Бухарестскому мирному договору 1913 года осталась в составе Османской империи. Позднее вошла в состав Греции в 1920—1922 годах (см.: Севрский мирный договор), и окончательно передана теперь уже новой республике Турция (см.: Лозаннский мирный договор). Западная Фракия отошла к Греции, а Северная, больше известная как Восточная Румелия, осталась частью Болгарии. В настоящее время Восточная Фракия представляет собой единственное европейское владение Турции, составляющее порядка 5 % площади этого государства. На территории Восточной Фракии расположены следующие турецкие илы: Кыркларели (центр Кыркларели), Текирдаг (центр Текирдаг, или Родосто) и Эдирне (центр Эдирне, или Адрианополь), а также европейские части вилайетов Стамбул и Чанаккале, включая остров Гёкчеада (ранее Имброс).

Современная характеристика

История

Хронология завоевания Восточной Фракии османами 
 1345: первое организованное вторжение османов в Европу
 1349: второе организованное вторжение османов в Европу
 1352: завоевание Цымпи (Чимпе)
 1354: завоевание Галлиполи
 1354—1356: завоевание Родосто (Текирдаг) и Цоруллума (Чорлу)
 1359: временный захват Дидимотихона
 1361: окончательный захват Дидимотихона
 1365: завоевание Адрианополя (точная дата неизвестна) и Пловдивa

Климат 
Восточная Фракия имеет гибридный средиземноморский/влажный субтропический климат на побережье Эгейского и Мраморного морей, океанический климат на побережье Черного моря и влажный континентальный климат во внутренних районах. Лето от тёплого до жаркого, влажное и умеренно сухое, а зима холодная и влажная, а иногда и снежная. Прибрежный климат поддерживает относительно умеренные температуры

Население и этнография 

Население Восточной Фракии, как и Фракии вообще, в Средние века было преимущественно греко-славянским, хотя с конца VII века греческое влияние в регионе постепенно ослабевало и славяне численно преобладали практически во всех внутренних регионах области, составляя и значительную долю населения городов, в особенности Адрианополя. После захвата Константинополя в 1204 году, болгары становятся важной этнической группой региона. После турецких нашествий XIV—XV веков к ним добавился и мощный тюркский элемент, постепенно наращивавший своё присутствие в регионе в первую очередь путём ассимиляции греков и болгар. В настоящее время население Восточной Фракии представлено турками, имеется значительная исламизированная цыганская община. Значительные в начале XX века греческое и болгарское меньшинства резко сократились. При этом значительное количество тюркско-мусульманских меньшинств сохраняется в соседних регионах Греции и Болгарии.

Достопримечательности 
Некоторые туристические достопримечательности включают музей Эдирне, комплекс музея здоровья султана Баязида II, памятник и музей Лозаннского договора, музей Кыркларели и дворец Эдирне. Есть несколько исторических религиозных зданий, таких как мечеть Селимие, мечеть Юч Шерефели, Старая мечеть, мечеть Мурадие и Большая синагога Эдирне. Есть также исторические мосты, такие как мост Фатих, мост Мерич и мост Узункёпрю.

К природным достопримечательностям относятся национальный парк озера Гала, национальный парк пойменных лесов Игнеада, природный заповедник озера Сака и пещера Дупниса.

См. также 
 Черноморские проливы
 Фракийский погром
 Западная Фракия

Примечания 

История Балкан
История Турции
История Греции
История Болгарии
Восточная Фракия